L´Unione Comunista Internazionalista (UCI) è una corrente politica comunista basata sulle idee di Marx, Engels, Luxemburg, Lenin e Trotsky.

Definizione
L'UCI ha posizioni nettamente anticapitaliste, ritenendo che il capitalismo rappresenti il passato della società umana, non il suo futuro, e che la società capitalistica basata su proprietà privata, mercato, concorrenza e profitto debba essere globalmente sostituita da una società basata su economia democraticamente pianificata e proprietà collettiva delle risorse della terra e degli strumenti di produzione, che garantisca uguali diritti su tutti i beni, sia  materiali che culturali, a tutti i suoi membri.

Modello politico
L'UCI ha una posizione fondamentalmente trotskista, ritenendo la rivoluzione russa la prima e, fino al 2008, unica rivoluzione in seguito alla quale il proletariato abbia preso il potere, per tentare di trasformare la società in senso collettivista prima di essere allontanato dal potere politico dalla dittatura burocratica.

Fondamenti programmatici
Le organizzazioni che si riconoscono nell'UCI considerano che le idee comuniste vadano reintrodotte nella classe operaia, ritenendola l'unica classe che sia in grado di farne una forza di trasformazione sociale, sostituendo il capitalismo con una società libera, fraterna ed umana; inoltre, poiché i lavoratori costituiscono su scala mondiale una stessa ed unica classe sociale presente in tutti gli stadi della produzione e della distribuzione dei beni prodotti, la loro presenza permetterà di controllare democraticamente l'economia in modo tale che essa funzioni per soddisfare i bisogni di tutti.

Mezzi di comunicazione
La rivista Lutte de Classe, presente su Internet in lingua francese, è l'espressione collettiva dell'UCI, e ciascuna delle organizzazioni aderenti ha le proprie pubblicazioni.

Organizzazioni aderenti all'UCI
Fanno parte dell'UCI:
 l'Unione Comunista (Trotskista) in Francia, meglio conosciuta con il nome del suo settimanale Lutte Ouvrière;
 Combat Ouvrier in Martinica e Guadalupa;
 L'Union Africaine des Travailleurs Communistes Internationalistes (UATCI) che interviene in Costa d'Avorio e nell'immigrazione africana in Francia;
 L'Organisation des Travailleurs Révolutionnaires (Union Communiste Internationaliste) (OTR-UCI) in Haiti;
 I militanti britannici di Workers'Fight in Gran Bretagna;
 I militanti trotskisti raggruppati intorno alla pubblicazione Sinfi Mücadelesi in Turchia;
 I militanti spagnoli raggruppati intorno alla rivista Lucha de Clase;
 Il Circolo Operaio comunista «L'Internazionale» in Italia.

L'UCI mantiene anche relazioni con i militanti del gruppo Spark negli Stati Uniti.

Voci correlate 
 Stato proletario deformato
 Stato proletario degenerato

Collegamenti esterni
Sito ufficiale in italiano